Бородачёв — русская фамилия, имеет женскую форму :

Известные носители 
 Бородачёв, Антон Викторович (род. 2000) — российский фехтовальщик на рапирах.
 Бородачёв, Виктор Иванович (1918—1968) — лётчик-ас, генерал-майор Советской Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1944). 
 Бородачёв, Иван Павлович (ок. 1890 — ?) — матрос Балтфлота, левый эсер, член Всероссийского учредительного собрания.
 Бородачёв, Кирилл Викторович (род. 2000) — российский фехтовальщик на рапирах.
 Бородачёв, Николай Александрович (1901—1962) — советский учёный в области приборостроения, артиллерийского и авиационного вооружения, член-корреспондент Академии артиллерийских наук,  доктор технических наук.